Та́кка па́льчатая () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Такка пальчатая — многолетнее растение с развитым клубнем до 8 см с углублением на верхушке. Листья по 1—5 в прикорневой розетке, в очертании округлые или неясно сердцевидные, глубоко пальчато-рассечённые на 3—13 продолговато-яйцевидных или линейно-ланцетных долей. Размеры листовой пластинки — 7—36×8—40 см, черешок до 75 см длиной.

Цветки в количестве до 30 в 1—3 зонтичных соцветиях на стрелке до 80 см длиной. Прицветники в количестве 4, сиреневато-зелёные, два внутренних сердцевидно-яйцевидные, заострённые, до 10 см, два внешних также яйцевидные, немного короче — до 9 см. Сами цветки зеленовато-фиолетовые, затем фиолетово-коричневые, на цветоножках до 2 см длиной. Доли околоцветника яйцевидной формы, почти равные. Пестик 2 мм длиной, завязь 2—5 мм.

Плод до 1 см длиной, шаровидной формы, ярко-красный, с ребристыми пирамидальными семенами до 5 мм длиной.

В естественных условиях цветение наблюдается с ноября по июль.

Использование 
Клубни такки используются в медицине многих азиатских народов.

Ареал 
Такка пальчатая распространена в континентальной и островной Юго-Восточной Азии. Северная граница ареала — северные Филиппины, Таиланд и Камбоджа, южная — острова Ява и Тимор.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Диоскорейные
Флора Юго-Восточной Азии